Мухамедха́н Сейтку́лов (; ) — просветитель, меценат, видный деятель культуры, сторонник движения Алаш.

Расстрелян 2 декабря 1937 приговором тройки УНКВД по Восточно-Казахстанской области. Реабилитирован в 1989 г.

Биография 
Владел мусульманской и русской грамотами, читал на казахском, русском, татарском, арабском языках. Имам в медресе Ахмета Ризы в Семипалатинске, давал уроки по основам ислама в мечети Тыныбая. Происходит из рода шога племени уак.

Дом М. Сейткулова, находившийся в Заречной слободке Семипалатинска, около мечети Тыныбая, был центром просвещения и культуры, где происходило духовное общение и становление многих исторических личностей казахского народа. Богатая библиотека хозяина дома на многих языках была открыта для всех, кто интересовался культурой своего народа. М. Сейткулов выписывал и привозил отовсюду много газет и журналов того времени на казахском, татарском и русском языках, например, первый казахский журнал «Айқап» и газету «Қазақ»; татарскую газету «Уақыт», журнал «Шура»; газету «Сары-арқа» и журнал «Абай», которые издавались в Семипалатинске в 1917—1918 годах. Щедрый меценат, он финансировал журнал «Абай», выходивший под редакцией Ж. Аймауытова и М. Ауэзова, газеты «Сары-Арқа» и «Қазақ». Собирал и хранил рукописи, народно-исторические поэмы, эпос.

В доме М. Сейткулова останавливались, приезжая в Семипалатинск, Абай и его ученики, Шакарим и алашординцы, певцы и композиторы: Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсунов, Магжан Жумабаев, Мыржакып Дулатов, Жусипбек Аймауытов, Мухамеджан Тынышпаев, Халел Габбасов, Султанмахмут Торайгыров, Ыдырыс Мустамбаев, Сабит Донентаев, Манен Турганбаев, Амре Кашаубаев, Алмагамбет Капсалемов, Иса Байзаков, Исаин Жанбырбаев и многие другие. Частым гостем был Мухтар Ауэзов, в то время студент учительской семинарии. М. Сейткулов создал все условия для проведения в своём доме репетиций пьес «Енлік-Кебек», «Қарагөз», «Бәйбіше тоқал», «Ел ағасы» М. Ауэзова.

М. Сейткулов поддержал А. Н. Букейханова и выступал вместе с ним на сходе жителей Заречной слободки г. Семипалатинска с призывом вернуть городу исконное название «Алаш».

В 1911 году внёс залог, чтобы освободить М. Дулатова и Шакарима из-под ареста; помогал во многих делах алашординцев. В 1912 году, в один из приездов Шакарима в дом , была сделана известная фотография поэта, которая долгое время хранилась в доме Мухамедхановых.

Неоднократно подвергался репрессиям:
 в 1921 году был конфискован дом — передан казахской начальной школе № 20, хозяевам были оставлены только 2 комнаты;
 в 1928 году лишён оставшихся комнат, конфискованы табуны лошадей; М. Сейткулов купил 4-комнатный дом;
 был арестован в 1930 году; тройкой при ПП ОГПУ в Казахской АССР 25 июня 1930 года по обвинению по статье 5810 УК РСФСР приговорён к 3 годам лишения свободы условно;
 в 1932 году конфискован дом, купленный в 1928; семья переехала в маленький дом по улице Солдатской.

24 ноября 1937 года был арестован НКВД Семипалатинска. 2 декабря 1937 года тройкой УНКВД по Восточно-Казахстанской области по статье 5810 УК РСФСР приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян в тот же день; место расстрела и захоронения неизвестно.

Реабилитирован 25 апреля 1989 года Семипалатинской областной прокуратурой на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года.

Семья 
Жена — Макыпжамал Сейткулова. Дети:
 Каюм (1916—2004) — основоположник научного абаеведения, автор текста первого Государственного гимна Казахской ССР,
 Курмангали (1918-1946) педагог, участник Сталинградской битвы ВОВ, получил тяжелые ранения.
 Маулетхан (1924-1942) студентом Семипалатинского пединститута ушел на фронт, пропал без вести.
 Гульсум (1905-1976)

Память 
О Мухамедхане Сейткулове и о его историческом доме было написано в энциклопедиях «Шакарим», «Ауэзов», в книге
«Мухтар Ауэзов в воспоминаниях современников», «Тінібай мешіті», «Әке мен бала: Мұхамедхан Сейтқұлов пен Қайым Мұхамедханов — Оттан патриоттары» и др.

Именем М.Сейткулова названа улица в Караганде.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Каюм Мухамедханов: Судьба и Карлаг / [отв. ред. Г. Кабышулы]. — Алматы : Friedrich Ebert Stiftung, 2008. — 276 с.
Мухтар Ауэзов в воспоминаниях современников. Издательство "Жазушы", Алма-Ата, 1972 г. С.308, 318.
Сармурзин, Ғ. Өнеге [Мәтін] :  Мұхтар Әуезов туралы естелік   / Ғ.Сармурзин. – Алматы: Жазушы, 1975. - 80 б. - Ұлы Мұхаңның шәкірт досы, аяулы бауыр Қайымға автордан. Ғ.Сармурзин. 10.ІІІ. 1975 жыл деген қолтаңба берілген; Жаңасемейдегі Қайым Мұхамедханов үйінде қазақ зиялыларының «Қарагөз» пьесасын әзірлеуге жиналғаны туралы деректер: б. 25.
Біздің Мұхтар [Мәтін] : М. О. Әуезов туралы естеліктер. - Алматы : Жазушы, 1976. - 432 б. - М. Әуезовпен Семей қаласында Қ. Мұхамедхановтың әкесінің үйіндегі кездесулер туралы: б. 376.
Мұхамедханұлы [Мұхамедханов], Қ. Ақ жол [Мәтін] : [Ақжол Дайырқожа туралы тарихи мақала] / Қ. Мұхамедханұлы [Мұхамедханов] // Парасат. - 1992. -  № 7. -  Б. 6-7.  
Энциклопедия «Шакарим», Семей, 2008. Б. 555
Мұхтар Әуезов [Мәтін] : энциклопедия / М. Әуезов. - Алматы : Атамұра, 2011. - Мұхаметхан Сейітқұлұлы : б. 440-441.
Мухамедхан, Д. Бывали хуже времена, но не было подлей [Текст]: [о политических репрессиях и судьбе М. Сейткулова, отца К. Мухамедханова] / Д. Мухамедхан // Казахстанская правда. - 2013. - 31 мая. - С. 13; Шәкәрім. -  2013. - № 2. -  С. 26-31.
Мухамедхан, Д. Перед именем твоим: союз учителя и ученика, закрепленный в истории, - позитивный пример потомкам [Текст] / Д. Мухамедхан // Литер.- 2013. - 10 октября. - С. 9. - О М. Сейткулове и К. Мухамедханове.
Мұхамедхан, Д. Әке жолы  / Д. Мұхамедхан ; сұхбат. Б. Тұрсынбайұлы // Қазақ әдебиеті. - 2014. - 27 маусым. - Мұхамедхан Сейітқұлов және абайтанушы, ғалым Қайым Мұхамедханұлы туралы.
Мұхамедхан, Д. Әке жолы  / Д. Мұхамедхан ; сұхбат. Б. Тұрсынбайұлы // Қазақ әдебиеті. - 2014. - 27 маусым. - Мұхамедхан Сейітқұлов және абайтанушы, ғалым Қайым Мұхаметханұлы туралы. 
Мухамедхан, Д. «Счастье - быть свободным, говорить правду и не бояться ничего» [Текст] / Д. Мухамедхан // Казахстанская правда. - 2014. - 31 мая. - С. 10. - О политических репрессиях, которым подверглись М. Сейткулов и К. Мухамедханов.
Мухамедхан, Д. Репрессии XX века уничтожали в людях духовно-нравственные ценности  / Д. Мухамедхан // Kazіnform. кz. - 2014. - 31 мая. - О политических репрессиях, которым подверглись Мухамедхан Сейткулов и его сын Каюм Мухамедханов. - Режим доступа : http://www.inform.kz/rus/article/2663721 (03.12.2019).
Мухамедхан, Д. Отечества сыны : сто лет назад, 5 января 1916 г. родился известный казахстанский ученый К. Мухамедханов [Текст] : [о жизни и деятельности К. Мухамедханова и его отца М.Сейткулова] / Д. Мухамедхан // Казахстанская правда. - 2016. - 6 января. - С. 10.
Әке мен бала - Мұхамедхан Сейтқұлов пен Қайым Мұхамедханов - Отан патриоттары [Мәтін] = Отец и сын - Мухамедхан Сейткулов и Каюм Мухамедханов - патриоты отечества. - Алматы : "Қайым Мұхамедханов атындағы білім және мәдениет орталығы" қоғамдық қоры, 2017. – 120 б.
Сейітқұлов Мұхамедхан [Мәтін] : [Туғанына 150 жыл (1870-1937] // Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы; Қазақстан Республикасының 2020 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі = Национальная библиотека Республики Казахстан; Календарь знаменательных и памятных дат республики Казахстан на 2020 год. - Алматы, 2019. - Б. 128-129.   
Сейткулов Мухамедхан [Текст] :  [150 лет со дня рождения (1870-1937)] // Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы; Қазақстан Республикасының 2020 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі = Национальная библиотека Республики Казахстан; Календарь знаменательных и памятных дат республики Казахстан на 2020 год. - Алматы, 2019. - С. 266-267.

Ссылки 

 
 
 
 
 http://sozvuchie.by/home/novosti/item/842-otets-i-syn-mukhamedkhan-sejtkulov-i-kayum-mukhamedkhanov-patrioty-otechestva.html
 https://www.inform.kz/ru/doch-izvestnogo-repressirovannogo-uchenogo-rasskazala-o-sud-be-svoih-rodnyh_a3031477
 https://www.kazpravda.kz/articles/eaes/otechestva-sini1/
 http://www.vkoem.kz/index.php/kz/novosti/2749-soxranit-istoricheskuyu-pamyat2019
 https://yandex.kz/maps/164/karaganda/?ll=73.161169%2C49.774489&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=73.161168%2C49.774489&whatshere%5Bzoom%5D=17&z=16
 http://arhiv.kp.kz/3642
https://turkystan.kz/article/93937-o-y-an-azamat
https://qazaqadebieti.kz/23331/alash-metsanaty
https://vechastana.kz/dom-gde-rozhdalsya-kazahskij-teatr/
https://www.caravan.kz/gazeta/pervye-repressii-mesta-massovykh-rasstrelov-i-bratskikh-mogil-do-sikh-ostayutsya-tajjnojj-636669/
https://www.youtube.com/watch?v=oYp0GwwTblQ
https://www.kray.pushkinlibrary.kz/images/Muhamedhanov_Bibligrafialyk_korsetkish_kz_2020-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TcyXV4ftpsU
https://www.muftyat.kz/kk/articles/edification/2020-05-31/31697-alash-kairatkeri-mukhamedkhan-seiitkululy/
https://kargoo.kz/content/view/42/321326312
https://www.youtube.com/watch?v=KXAZIGwT0cU
https://ortalyq.kz/081014-2/
https://7-su.kz/m/news/show/9753/
https://csmb.kz/index.php/ru/novosti-ru/plan-meropriyatij/1487-plan-meropriyatij-posvyashchennykh-150-letiyu-mukhamedkhana-sejtkulova
https://kargoo.kz/blogs/view/42/150595?lang=ru
https://tengrinews.kz/article/skvoz-pelenu-proshedshih-dney-vossozdavalsya-portret-1928/

Казнённые в 1937 году
Расстрелянные в Казахской ССР
Посмертно реабилитированные в СССР